MLU steht für:
 Magnetic Levitation Unit, Projektname der japanischen Superconducting maglev Magnetschwebebahn, inzwischen der JR-Maglev
 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 Mean length of utterance, Maß für die Sprachfertigkeit von Kindern (Anzahl Morpheme dividiert durch Anzahl der Äußerungen)
 Mirror lock-up, Hochklappen des Schwingspiegels bei Spiegelreflexkameras, siehe Spiegelvorauslösung
 Mountain Locator Unit, Rettungsfunkfeuer für Bergsteiger in der Prä-GPS-Zeit, Basis für Funkpeilung
 Monroe Regional Airport (IATA-Code), Verkehrsflughafen im US-Bundesstaat Louisiana

mlu steht für:
 To'abaita (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf den Salomonen

Abkürzung